Museo del Gusto – Frossasco
 Museo del Gusto – San Cesario di Lecce
 Museo del Gusto – San Valentino in Abruzzo Citeriore

Musei gastronomici